snek (werktuigbouwkunde) - kegelvormig lichaam waarin een spiraalvormige groef is uitgespaard
 een onderdeel van een zaagslagwerk waarmee het aantal slagen wordt bepaald; zie slaguurwerk
 snek (schip), benaming voor een bepaald soort Vikingschip